Viveiro (plantas) — campo ou uma parcela de terra reservada para a multiplicação de plantas
Viveiro de peixe

Topónimos
Viveiro — município da província de Lugo, Galiza, Espanha
El Vivero — bairro de Cáceres, Espanha
São Salvador de Viveiro — ex-freguesia de Boticas, Portugal

Desambiguações de topônimos